Dorpen in Bulgarije
Komarevo (Montana)
Komarevo (Pleven)
Komarevo (Varna)
Komarevo (Vratsa)